Javor je planina u BiH, u istočnoj Hercegovini.

Položaj 
Nalazi se u općinama Gacku i Nevesinju. Najviši vrh planine je na 1553 m.

Izvori 

Planine u Bosni i Hercegovini
Gacko
Nevesinje